Le traité de la Barrière peut faire référence à trois traités distincts signés pendant ou juste après la guerre de Succession d'Espagne : 
 traité de la Barrière (1709) ou traité de La Haye ;
 traité de la Barrière (1713) ;
 traité de la Barrière (1715).

Barrière